Dans son sens le plus commun en français, une sauterelle est un insecte, mais, par analogie, ce mot peut avoir d'autres usages.

Zoologie 

 La sauterelle est un insecte orthoptère.
La sauterelle (ou sauterolle) est une sorte de piège à oiseaux confectionné à partir d'un rejet.
 Le bruant sauterelle est un oiseau de l'ordre des passereaux.
 La sauterelle de mer était le nom donné au  au crustacé appelé familièrement langouste aujourd'hui. Le mot est emprunté au provençal langosta, du latin , « sauterelle ». Il est aussi donné à la squille (ou crevette-mante) et aux cigales de mer.

Instruments et engins 
 La sauterelle est un type de bande transporteuse. Ce dispositif de transport, généralement mobile, comporte un tapis roulant montant pour charger notamment les navires, péniches ou silos (par le passé, les locomotives à vapeur), etc. La sauterelle comporte souvent un bac pour réceptionner les denrées ou matériaux à charger. Ceux-ci peuvent être de toute nature, notamment des matériaux meubles : minerai, gravier, sable, ou charbon, mais aussi, grains, maïs ou betteraves ainsi que des sacs aux contenances diverses : farine, riz, etc. Ils sont amenés par une chargeuse (sorte de tractopelle). Le bac, s'il y a, est alors éventuellement muni d'un extracteur et les matériaux ou les sacs sont ensuite convoyés sur le tapis roulant et déversés à destination. L'engin est de taille variable en fonction de l'usage industriel, agricole, portuaire, etc. Sans les faire disparaître tout à fait, le chargement par conteneurs et les nouveaux conditionnements nécessaire à la manutention par palettes en ont réduit l'usage dans certains secteurs.
 La sauterelle est un terme utilisée dans la batellerie pour désigner une longue perche horizontale permettant  aux mariniers d'accoster sur les berges démunies de quais à l'époque et de s'y propulser. Elle servait aussi pour amarrer la péniche avec une corde et à des usages divers. Elle pouvait être munies de pointes à un bout sur environ cinquante centimètres, pour permettre une bonne prise de corde, par exemple
 La sauterelle est une barque légère utilisée particulièrement sur le cours aval de la Marne (Boucle de la Marne) en France. Très plate, avec des bordés de côtés très évasés et des extrémités fines closes par de petites marottes, la sauterelle de la Marne est un bateau marchant bien à l'aviron pour une embarcation de service. Il semble que cette désignation était également utilisée ailleurs, notamment en Chine sous le nom de « Zemeng » (= sauterelle en chinois).
 En menuiserie, la sauterelle est une équerre mobile, aussi appelée fausse équerre.
 La sauterelle de bridage est un dispositif de serrage rapide à crochet (généralement vertical) que l'on peut faire « sauter » sur-le-champ, par exemple, pour tenir des pièces de moyennes et grandes séries à souder. Également pour les bat-flancs d'écurie.
 La sauterelle est une branche de bascule droite qui entre dans la composition de certaines serrures traditionnelles.
 La sauterelle est le surnom donné à un robot sauteur miniature de sept grammes, pouvant faire des bonds de 1,4 m, soit plus de 27 fois sa taille. Il a été mis au point par le laboratoire des systèmes intelligents de l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) et présenté en .
La sauterelle existe également sous cette appellation sous forme d'attraction foraine, formée de nacelles montant et descendant subitement et très rapidement, mues par des vérins, dont les mouvements rappellent les bonds et sauts d'une sauterelle.
 La sauterelle est le surnom donné aux pompes à pétrole.
 L’arbalète lance-grenades d’Imphy type A « Sauterelle » est une arme de tranchée de 25 kg, conçue par Elie André Broca, et adopté par l'armée française en 1915 pendant la première guerre mondiale comme lance-projectile balistique entre les tranchées.

Domaine artistique 
 Littérature :
 Sauterelle est un roman de Dick King-Smith publié en 1995 ;
 L'Enfant et la Sauterelle est une fable de Jules Soliste Milscen datant du  ;
 La Sauterelle arthritique est le premier ouvrage publié par Gisèle Prassinos, en 1935 ;
 La « Sauterelle » est une uchronie dans le roman de Philip K. Dick Le Maître du Haut Château publié en 1962.

 Cinéma et télévision :
 La Grande sauterelle est un film franco-italo-allemand réalisé par Georges Lautner et sorti en 1967 ;
 Une sauterelle dans un magasin de porcelaine est le cinquième épisode de la série télévisée française Marie Pervenche (première saison), diffusé en 1984 et 1997 ;
 En complément : Films ou séries mettant en scène des sauterelles géantes :
 Beginning of the End est un film d'horreur de Bert I. Gordon dans lequel des sauterelles géantes menacent de détruire Chicago (1957) ;
 Grégory est une sorte de sauterelle géante dans la série d'animation télévisée Dragon Ball Z diffusée dans les années 1990.

 Autres :
 La Sauterelle est une danse du recueil de danses Cent contredanses en rond publié par D'Aubat Saint-Flour à Gand en 1757-1767.

Divers 
 On qualifie de « grande sauterelle », une femme grande et maigre (supra, le film de Lautner)
 Étienne V « Sauterelle » fut prince de Moldavie sous le nom officiel de Étienne V de Moldavie
 La Sauterelle est une pièce d'échec dite féerique
 « Sauterelle » est le nom d'une opération amphibie menée par l'armée française en 1952 au Contre-Annam (Viêt Nam)
 Le « Sauterelle » navigua comme patrouilleur au début du 

 Le « Moulin de la Sauterelle » est un moulin à vent situé à Saint-Jean-de-la-Croix
 L’effet sauterelle (ou distillation globale) est un phénomène environnemental, d’alternance évaporation/condensation, qui dirige tous les composés volatils persistants vers les régions polaires (Voir La propagation dans l'environnement)

Notes et références